Shirin – nome proprio di persona persiano
Shirin – regina sasanide
Shirin – film del 2008
Shirin – città della regione di Sirdaryo, Uzbekistan
Cratere Shirin - cratere sulla superficie di Encelado